Гложане — населённые пункты в Сербии:

 Гложане в общине Власотинце.
 Гложане в общине Свилайнац.